The Haunting ist der Originaltitel von:

 Bis das Blut gefriert (1963), ein US-amerikanischer Gruselfilm von Robert Wise
 Das Geisterschloss (1999), ein US-amerikanischer Horrorfilm

Außerdem ist The Haunting of Hill House der Originaltitel von:

 Spuk in Hill House (Roman), ein Roman von Shirley Jackson
 Spuk in Hill House (ab 2018), eine US-amerikanische Horrorserie von Mike Flanagan